Jan van der Wiel – schermidore olandese
 John van der Wiel – scacchista olandese
 Gregory van der Wiel – ex calciatore olandese